Jagoda kan avse:

 Genrich Jagoda, en sovjetisk folkkommissarie och chef för NKVD
 Jagoda (distrikt), ett distrikt i Bulgarien